Vijfheerenlanden peut désigner:

 Vijfheerenlanden, une commune des Pays-Bas
 Vijfheerenlanden, une région des Pays-Bas

Homonymie de toponyme